Това е списък на пустините по света подредени по своята площ. Списъкът включва пустини с площ по-голяма от 50 000 km².

Пустини с площ над 50 000 km²

Източници

Вижте също 
 Списък на пустини